The Works kan avse:

The Works (film) – ett 3D-animerat filmprojekt
The Works (musikalbum) – ett musikalbum av Queen

Se även 
Works – samlingsalbum av Pink Floyd
Microsoft Works